Brisingenes är ett släkte av sjöstjärnor. Brisingenes ingår i familjen Brisingidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöstjärnor
Brisingenes